Pterocuma är ett släkte av kräftdjur. Pterocuma ingår i familjen Pseudocumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Pterocuma